José María Ponce puede referirse a:

 José María Ponce Anguita, piloto de rallyes español.
 José María Ponce Berenguer, director de cine porno español.
 Jose María Ponce Saiz, (1950-2015) ilustrador español.
 José María Ponce y Almiñana, (1830-1872) torero español.
 José María Ponce de León,(1878-1924) periodista mexicano.
 José María Ponce de León, (1846-1882) músico colombiano.